Hejduk ist der Familienname folgender Personen:

 Frankie Hejduk (* 1974), US-amerikanischer Fußballspieler
 John Hejduk (1929–2000), US-amerikanischer Architekt
 Milan Hejduk (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Heiducken, Bezeichnung für meist bandenmäßig organisierte Gesetzlose in Südosteuropa zur Zeit der türkischen Herrschaft
 Haidu
 Haiduc
 Haiduk
 Hajdu
 Hajduk
 Hayduck
 Heiduk
 Heuduck
 Heyduck